Il trattore (dal latino trahere, trainare) può essere utilizzato in ambiti specifici:

Veicoli 
Trattore agricolo – veicolo utilizzato in agricoltura
Trattore stradale – autoveicolo utilizzato per il traino di semirimorchi
Mototrattore – motoveicolo per il traino di semirimorchi
Trattore aeroportuale – veicolo utilizzato per il traino di aeromobili
Trattore aragosta 
Trattore d'artiglieria – veicolo adibito al traino dei pezzi di artiglieria
Bulldozer e Pala caricatrice – veicoli derivati dal trattore agricolo, utilizzati per la movimentazione della terra e di altri materiali inerti, adoperati soprattutto in edilizia

Altro 
Trattore stampante – componente utilizzato principalmente nella stampante ad aghi

Altri progetti